El Campionat d'Europa de Pitch and Putt és la competició de seleccions nacionals organitzada per l'Associació Europea de Pitch and Putt (EPPA) que es disputa cada dos anys.

Història

Medaller

Palmarés

Vegeu també 
 Campionat d'Europa de Pitch and Putt
 Associació Europea de Pitch and Putt
 Selecció catalana de Pitch and Putt

Enllaços externs 
 Associació Europea de Pitch and Putt  

Competicions de pitch-and-putt europees